Менви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна. Входит в состав кантона Гиньикур. Округ коммуны — Лан.

Код INSEE коммуны — 02475.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 408 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 258 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 198 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 76,7 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 198 активных жителей работали 179 человек (96 мужчин и 83 женщины), безработных было 19 (8 мужчин и 11 женщин). Среди 60 неактивных 26 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Менвиль

Коммуны департамента Эна